Ранчо ел Капулин има више значења:

 Ранчо ел Капулин, Хименез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Капулин (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Капулин (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Капулин (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Капулин (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Капулин (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Капулин (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Капулин (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику